Esistono più comuni francesi con questo nome

Douchy – Aisne
Douchy – Loiret